Jméno Belá nese více obcí:
 Belá (okres Nové Zámky) – obec v okrese Nové Zámky
 Belá (okres Žilina) – obec v okrese Žilina
 Belá-Dulice – obec v okrese Martin 
 Belá nad Cirochou – obec v okrese Snina
 Banská Belá – obec v okrese Banská Štiavnica
 Košická Belá – obec v okrese Košice-okolí
 Spišská Belá – město v okrese Kežmarok
 Valaská Belá – obec v okrese Prievidza
 Zbudská Belá – obec v okrese Medzilaborce

řek:
 Belá (přítok Váhu) – přítok Váhu
 Belá (přítok Hornádu) – přítok Hornádu
a přírodních zajímavostí
 Suchá Belá – roklina ve Slovenském Ráji